Dit is een lijst van Indonesische films.

1927-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-heden

Externe link
 Indonesische films in de Internet Movie Database

 
Films